Елисавета може да се отнася за:
 Елисавета (1709-1762), императрица на Русия
 Елисавета, библейска личност
 Елисавета, женско име